P76 peut faire référence à :
 Autres occlusions intestinales du nouveau-né, d’après la Classification internationale des maladies ;
 HMS Visigoth (P76), un sous-marin de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres